Hvardiïske (Crimée)
 Hvardiïske (oblast de Dnipropetrovsk)